IPTF est un sigle, qui peut signifier :
 Intermediate Palomar Transient Factory, un programme de recherche d'étoiles variables, de supernovas, d'astéroïdes et de comètes, mené à l'observatoire Palomar ;
 International Police Task Force, une opération internationale de police en Bosnie-Herzégovine, créée dans le cadre des accords de Dayton.